GSM poate fi:

 GSM - Global System for Mobile communications - standard de telefonie mobilă
 Glass Sport Motors (GSM), fost producător sud african de automobile
 Plus GSM, retailer de telefonie mobilă din Cluj-Napoca
 EuroGSM, retailer de telefonie mobilă din Cluj-Napoca
 Connex GSM, fost operator de telefonie mobilă din România, cumpărat de Vodafone